Grand-Place (auch Grand Place oder veraltet Grand’Place) steht für:

 Grand-Place/Grote Markt in Brüssel, Belgien
 Grand-Place in Tournai, Belgien, siehe Tournai#Sehenswürdigkeiten
 Grand’Place (Grenoble), Einkaufszentrum in Grenoble, Frankreich
 Grand Place (Haiti), Dorf im Département Sud
 Grand Place, Siedlung auf La Réunion, Indischer Ozean, siehe Cirque de Mafate 

Siehe auch:
 Großer Markt
 Grote Markt